Correanemertes är ett släkte av slemmaskar. Correanemertes ingår i familjen Amphiporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Correanemertes